Van Ghent (1803), een Nederlandse kannoneerschoener.
 Hr.Ms. Van Ghent (1929) ex De Ruyter, een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse.